Точна — название нескольких населённых пунктов:
 Точна — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Точна — деревня в Суворовском районе Тульской области.